Суперзавр () — гигантский завроподоморфный динозавр, ископаемые остатки известны из верхней юры Колорадо (США). Название переводится как «сверхъящер» («суперъящер»). Известен по нескольким рёбрам, лопатке, тазу, остаткам конечностей и позвонкам. Не исключено, что остатки суперзавра принадлежат разным родам. Суперзавр размером 33—34 метров в длину, весил около 35—40 тонн; по другим данным он достигал 39 м или, возможно, даже 42 м в длину.

Систематика 

Систематика этого таксона имеет длинную и сильно запутанную историю.
Одновременно с костями суперзавра в  в США были обнаружены несколько других ископаемых костей, которые американский палеонтолог Джеймс Йенсен () хотел описать под названием Ultrasaurus macintoshi, о чём и сообщил коллегам (и это имя многими цитировалось и в научной литературе, и в СМИ), но исследователь решил не делать скороспелого описания, а подождать новых находок. Затем в Корее нашли не очень понятную кость (приняли плечевую кость за бедро, преувеличили предполагаемые размеры всего динозавра) и описали её как новый вид ультразавр ().

Почти одновременно (1985) Йенсеном были описаны новые виды Supersaurus vivianae, Dystylosaurus edwini и Ultrasaurus macintoshi. Палеонтолог Джордж Ольшевский заметил, что под одним именем цитируются два разных динозавра и в 1991 году переделал название «американца» на Ultrasauros, изменив одну букву, чтобы не было путаницы с «корейцем».

Потом оказалось, что американский Ultrasauros — не самостоятельный вид, а сборная химера, и его кости на самом деле принадлежат суперзавру. Согласно Международному кодексу зоологической номенклатуры, то есть строго по науке, имя UltrasaurUs — это nomen nudum (нет строго научного описания и оно может быть позже тоже синонимизировано с другим близким родом), но это другой таксон, который никакого отношения не имеет к суперзавру.

Кладограмма 2015 года:

Синонимы 
Следует различать два сходных родовых названия,  (предпоследняя буква U; ныне ультразавр), и таксон  (предпоследняя буква O), который в настоящее время считается младшим синонимом рода .

В синонимику рода входят:
 
 
 
  non

См. также 
 Ультразавр
 Сейсмозавр

Примечания

Литература 
 Jensen J. A. 1985. Three new sauropod dinosaurs from the Upper Jurassic of Colorado. Great Basin Naturalist 45: 697—709.

Diplodocidae
Динозавры юрского периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1985 году